Akın ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „Flut“, „Schwall“, „Angriff“.

Namensträger

Vorname 

 Akın Açık (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Akın Aksaçlı (* 1947), türkischer Fußballspieler
 Akın Atalay, türkischer Rechtsanwalt
 Akın Birdal (* 1948), türkischer Menschenrechtler und Politiker
 Akın Kanat (* 1966), türkischer Übersetzer
 Akın Kuloğlu (1972–2001), türkischer Boxer
 Akın Öztürk (* 1952), türkischer General
 Akın Özyürek (* 1999), türkischer Leichtathlet
 Akın Vardar (* 1978), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdulsamed Akin (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Azra Akın (* 1981), türkisch-niederländisches Model
 Bülent Akın (* 1978), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Cem Akin (* 1970), deutscher Darsteller
 Erdoğan Akın (* 1929), türkischer Fußballspieler
 Fatih Akin (* 1973), deutscher Regisseur
 Feride Hilal Akın (* 1996), türkische Popmusikerin
 Filiz Akın (* 1943), türkische Schauspielerin
 İbrahim Akın (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Levan Akin (* 1979), schwedischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Monique Akin (geborene Obermüller; * ?), deutsch-mexikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Murat Akın (* 1986), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Şenol Akın (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Serhat Akın (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Spencer Akin (1889–1973), US-amerikanischer Offizier der US Army
 Todd Akin (1947–2021), US-Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname